GCB steht für:

 GCB (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2012
 Knight/Dame Grand Cross of the Order of the Bath, siehe Order of the Bath

Abkürzung